Chariots of Fire (film), een Britse sportfilm uit 1981
Chariots of Fire (album), het muziekalbum met de soundtrack van de gelijknamige film, gemaakt door Vangelis
Chariots of Fire (nummer), een song van Vangelis, gebruikt in de gelijknamige film